Rumjanzew (in älterer Schreibung bei einigen Namensträgern Romanzow) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Matwejewitsch Rumjanzew (1905–1993), sowjetischer Ökonom und Soziologe
 Michail Nikolajewitsch Rumjanzew, Geburtsname des russischen Clowns Karandasch (1901–1983)
 Nikolai Petrowitsch Rumjanzew (1754–1826), russischer Staatsmann
 Pawel Pawlowitsch Rumjanzew (1927–1988), sowjetischer Biologe
 Pjotr Alexandrowitsch Rumjanzew-Sadunaiski (1725–1796), russischer Feldmarschall
 Sergei Petrowitsch Rumjanzew (1755–1838), russischer Diplomat und Staatsmann
Walentin Witaljewitsch Rumjanzew (1921–2007), russischer angewandter Mathematiker

Rumjanzew steht ferner für:
 Operation „Rumjanzew“, Deckname der Belgorod-Charkower Operation im Zweiten Weltkrieg